Marguerite de Foix (v. 1275-av. 1324), fille de Roger-Bernard III (1243-1302), comte de Foix, et de Marguerite de Moncade (1245-1319), vicomtesse de Béarn - Mariée en 1291 avec Bernard Jourdain IV de l'Isle Jourdain (v. 1275-1340), seigneur de l'Isle Jourdain,

Marguerite de Foix (née v. 1335), fille de Roger-Bernard I de Foix, vicomte de Castelbon, et de Constance de Luna, mariée en 1350 avec Bernard III de Cabrera († 1368), vicomte de Cabrera,

Marguerite de Foix (v. 1449-1486), fille de Gaston IV (1425-1472), comte de Foix, et d'Éléonore de Navarre (v. 1426-1479), reine de Navarre - Mariée en 1471  avec François II (1435-1488), duc de Bretagne - Mère d'Anne de Bretagne,

Marguerite de Foix-Candale (1473-1536), fille de Jean de Foix-Candale († 1485), comte de Benauges, comte (earl) de Kendall, et de Marguerite Kerdeston (1426-apr. 1485), mariée en 1492 avec Ludovic II (1438-1504), marquis de Saluces,

 Marguerite de Foix (née v. 1525), fille d'Alain de Foix, vicomte de Castillon, et de Françoise de Montpezat, mariée en 1540 avec Louis de Carmain († apr. 1557), seigneur de Nègrepelisse,

Marguerite de Foix (v. 1567-1593), fille de Henri de Foix (apr. 1540-1572), comte (earl) de Kendall, et de Marie de Montmorency (* v. 1545) - Mariée en 1587 avec Jean-Louis de Nogaret de La Valette, duc d'Épernon (1554-1642).

Voir aussi 
 Marguerite de Foix-Candale
Homonymie dynastique